El Torneig de Praga 2020, oficialment conegut com a Prague Open 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'agost de 2020 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca.

La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2020
WTA Tour 2020